Chocolat’s — французская музыкальная группа.

История 

Была создана в 1975 году (Roubaix, Nord-Pas-de-Calais, Франция).

В своё время ВИА «Веселые ребята» перепел (песня «Сеньорита я влюблен») популярный сингл 1979 года Señorita por favor.

Фрагмент из «Brasilia Carnaval» был использован в «Так важно» (исп. Ева Польна)

Дискография 
 1975 — Brasilia Carnaval, производитель диска: Франция, Лейбл: Aquarius
 Brasilia Carnaval (Version Folklorique) (3:03)
 Chocolate Samba (2:15)
 El Cumbanchero (2:38)
 El Charlatan (2:35)
 El Bimbo (2:27)
 El Caravanero (6:54)
 Dime (2:50)
 Voltaire Pier (2:43)
 Brasilia Carnaval (Version Orchestrale) (3:02)
 1975 — Rythmo Tropical, Лейбл: Harmony, Producer: Jean Vanloo
 Rythmo Tropical (Version Folklorique) (3:07)
 Samba Fantastico (2:42)
 Yucatan (2:21)
 Oh… Mariquita (2:31)
 Café Con Leche (3:00)
 Orfeu Negro (2:52)
 Salambô (2:52)
 El Pim Pam Pum (2:52)
 Medley: (8:45)
 Madurera Chorou
 Ze Marmita
 Brigitte Bardot
 España Cañi
 Eviva O Amor
 Un Rayo Del Sol
 Borriquito
 Rythmo Tropical (Version Orchestrale) (3:07)
 1976 — The Kings of Clubs, Лейбл: Able Records, Producer: Jean Vanloo
 The Kings Of Clubs (6:05)
 Viva Rio (2:12)
 Toca Toca (2:36)
 Perque No? (2:18)
 Ay Carmela (3:11)
 La Bamba (3:20)
 Super Medley (12:47)
 La Chatte à La Voisine
 A.I.E. — A.I.E.
 Brasilia Carnaval
 Sans Chemise Sans Pantalon
 Charlie Brown
 La Philisophie
 Rythmo Tropical
 Hava Naguila
 Chabara (2:49)
 Amazonian Jungle (2:15)
 1976 — Allez les Verts
 1977 — Kings of Clubs, Лейбл: Salsoul Records, Producer — Jean Vanloo
 The Kings Of Clubs (14:30); имеются ремиксы (remixer — Tom Moulton) 
 Orfeu Negro (5:00)
 El Caravanero (10:37)
 1977 — Baby, Let’s Do It The French Way / Cubanita, Лейбл: Able Records (также выходил на лейбле Elver, название — «The Fabulous Chocolat’s»), Producer: Jean Vanloo
 Baby, Let’s Do It The French Way (7:13)
 If I Had A Hammer (2:33)
 Cubanita (2:58)
 Wait (2:28)
 Medley Discolat’s: (8:12)
 It’s The Same Old Song
 Stop In The Name Of Love
 Up Tight
 Set Me Free Dirty Ol’Man
 Ma Baker
 That’s The Way I Like It
 Daddy Cool
 T.S.O.P.
 Discolat’s
 Tequila (6:24)
 1978 — African Choco (Derby), Лейбл: Able Records, Producer — Jean-Luc Drion, производитель диска: Франция
 Roots (3:04)
 People’s Reggae (3:04)
 File File (3:27)
 Ma Gigolette (Instrumental) (2:51)
 African Choco (3:34)
 Nostalgia Disco Medley (7:32)
 Lovely Girl (2:43)
 I Can’t Survive (2:49)
 Ma Gigolette (Vocal) (2:55)
 1979 — Señorita por favor. Сингл: Señorita por favor. Лейбл: Zafiro
 Señorita Por Favor (4:01): авторы — (Salvatore) Тото Кутуньо — Fred Jay
 People’s Reggae (3:03)

Примечания

См. также 
 El Pasador

Ссылки 
 EL BIMBO, BRASILIA CARNAVAL, RYTHMO TROPICAL, THE KING OF CLUBS ..
 Accueil
 Chocolat’s на сайте Discogs

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1979 году